Příjmení Roubal, Raubal, Rauball nosí více osobností:

Roubal 
 Ivan Roubal (1951–2015) – český sériový vrah
 Jan Roubal – více osob (rozcestník)
 Jaroslav Roubal (* 1968) – český sportovní novinář
 Miloslav Roubal (1962–???) – slovenský politik, po sametové revoluci poslanec FS za VPN a ODÚ
 Pavel Roubal (1948–1990) – český disident
 Tomáš Roubal (1974–2019) – český horolezec, vydavatel časopisu Montana
 Vladimír Roubal (* 1965) – varhaník, varhanní improvizátor

 ženská varianta s přechýlením
 Gabriela Roubalová (1843–1922) – česká operní pěvkyně působící v Austrálii
 Věra Roubalová Kostlánová (* 1947) – česká sociální pracovnice a psychoterapeutka
 Yvetta Simonová, rozená Roubalová (* 1928) – česká zpěvačka

Raubal 
 Andreas Raubal (* 1974) – německý lední hokejista
 Angela Raubal Hamitsch viz Angela Hitlerová (1883–1949) – nevlastní sestra Adolfa Hitlera (její potomci – viz Hitlerova rodina)
 Anton Raubal (* 1968) – německý lední hokejista
 Geli Raubal (1908–1931) – neteř Adolfa Hitlera, dcera Angely Hitlerové
 Leo Raubal (1906–1977) – synovec Adolfa Hitlera, syn Angely Hitlerové

Rauball 
 Reinhard Rauball (* 1946) – německý právník

Česká příjmení